Гран-при Португалии 1958 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1958 года. Первый в истории чемпионата этап, проведенный на территории Португалии. Автогонки прошли 24 августа 1958 года на трассе Боавишта.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Португалии